

Toponymies

Fleetwood (Lancashire) est une station balnéaire anglaise
 Fleetwood Pier est une jetée située à Fleetwood en Angleterre

Fleetwood, quartier de Surrey en Colombie-Britannique
 Fleetwood—Port Kells, circonscription fédérale canadienne et Colombie-Britannique

Fleetwood (Pennsylvanie) est une localité du comté de Berks en Pennsylvanie

Musique 
 Fleetwood Mac est un groupe de musique rock britannique
 Mick Fleetwood est le fondateur et batteur du groupe rock Fleetwood Mac
 Ce groupe a produit deux albums du même nom :
 Fleetwood Mac (album de 1968)
 Fleetwood Mac (album de 1975)

Personnes 
 Bernard Fleetwood-Walker (1893 - 1965), peintre
 Charles Fleetwood (mort en 1692) gouverneur d'Irlande
 Kate Fleetwood (1972-), actrice britannique
 Susan Fleetwood (1944-1995) actrice écossaise.

Autres 
 Fleetwood Metal Body Company est un carrossier américain du 
 Fleetwood Town Football Club est un club de football anglais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme